

Informatica
 StAX – Streaming API per XML in Java

Aziende
 Stax Earspeakers – costruttore giapponese di Hi-Fi
 Stax Records – etichetta discografica
 Lay's Stax – marca di patatine della Lay's